Стойбен (округ, Індіана)
Стубен (округ, Нью-Йорк)